Laayoune kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Laayoune (provins), Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, 
 Laayoune (kommun), Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra,

Västsahara 

 Al-Ayun, huvudstaden, Oued Ed-Dahab-Lagouira, 

Robotskapade Marockoförgreningar